Открытый чемпионат Канады по шахматам () — традиционный шахматный турнир, проходящий в разных городах Канады (чаще всего — в Торонто, Оттаве и Эдмонтоне).

История турнира 
Соревнования проводятся с 1956 г. Изначально турниры проходили раз в два года, но с 1973 г. стали ежегодными.

Турнир проводится по швейцарской системе в 9 (иногда 10) туров. К участию допускаются все желающие.

Рекорд по числу участников удерживает турнир 1974 г., в котором сыграли 648 человек.

Рекорд по числу участников-гроссмейстеров был установлен в 2007 г.: 22 человека.

Лидер по числу побед в турнирах — К. Спраггетт (9).

Лучший результат победителя был показан в 1962 г., когда Л. Витту удалось выиграть все 9 партий.

Самый молодой победитель — М. Блювштейн (2005 г., 17 лет).

Самый возрастной победитель — Дэн. Яновский (1979 г., 54 года).

Победители турнира

См. также 
 Чемпионат Канады по шахматам

Примечания 

Международные соревнования по шахматам в Канаде
Чемпионаты Канады по шахматам